Ражаб-Дибир Гусейнович Баширов (12 августа 1944, с. Нижнее Гаквари, Цумадинский район, Дагестанская АССР, РСФСР — 19 августа 2014, Дагестан, РСФСР) — советский дагестанский партийный деятель, избиравшийся в Верховный Совет СССР.

Биография 

Трудовую деятельность начал в 1962 г. помощником бурильщика в г. Грозном, с 1963 по 1966 гг. — в рядах Советской Армии.

С 1970 по 1975 гг. работал токарем на Махачкалинском машиностроительном заводе. В 1980 г. окончил Дагестанский политехнический институт.

С 1984 по 1988 годы работал первым секретарем Цумадинского райкома КПСС, затем председателем колхоза им. Жданова Хасавюртовского района.

С июня 1996 г. занимал ответственные должности в МЧС Дагестана, СЧC Дагестана и ГКУ РД «Центр ГО и ЧС».

Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Источники 

http://president.e-dag.ru/novosti/zayavleniya-obrashcheniya/o-bashirove-r-g

Первые секретари Цумадинского райкома КПСС
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Председатели колхозов
Депутаты Совета Союза от Дагестанской АССР